МЛС
 Места лишения свободы
 MLS — профессиональная футбольная лига, высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде.

См. также